Vjačeslav Ivanovič Ivanov – poeta e drammaturgo russo (1866-1949)
Vjačeslav Nikolaevič Ivanov – ex canottiere russo (n. 1938)
Vjačeslav Vsevolodovič Ivanov – indoeuropeista (1929-2017)